Теото́кис, устар. Феото́кис () — греческая фамилия. Известные носители:
 Теотокис, Георгиос (1844—1916) — греческий политический деятель конца XIX — начала XX века, премьер-министр Греции
 Теотокис, Иоаннис Ваптистис (1778—1865) — греческий политик и министр.
 Теотокис, Иоаннис (1880—1961) — греческий политик.
 Теотокис, Николаос (1878—1922) — греческий политик и министр.